Mužská dvouhra Rolex Paris Masters 2017 probíhala na začátku listopadu 2017. Do singlové soutěže pařížského tenisového Mastersu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Z kvalifikace se probojovalo osm tenistů, z toho šest řádně po výhrách ve dvou kolech a zbylí jako tzv. šťastní poražení.

Obhájcem titulu byl skotský tenista Andy Murray, jenž se z turnaje odhlásil pro dlouhodobé problémy s kyčlí. V důsledku absence tak po skončení Murray opustil elitní světovou desítku poprvé od sezóny 2014. Shodný scénář potkal i dlouhodobě zraněného Srba Novaka Djokoviće, jenž vyhrál tři ročníky před Murraym, a který vypadl z čelní světové desítky poprvé od roku 2007.

Světová jednička Rafael Nadal odstoupila před čtvrtfinále pro kolenní zranění. Výhra ve druhém kole mu však počtvrté v kariéře definitivně zajistila konečné 1. místo na žebříčku ATP.

Vítězem se stal šestnáctý nasazený Američan Jack Sock, jenž ve finále zdolal srbského kvalifikanta Filipa Krajinoviće po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–1. V probíhající sezóně si tak připsal třetí turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour a vůbec premiérový ze série Masters.

Bodový zisk posunul Socka poprvé v kariéře do elitní světové desítky a zajistil mu debutovou účast na londýnském Turnaji mistrů, hraném o dva týdny později. Sezónu tak zakončil jako americká jednička. Stal se i prvním Američanem, jenž vyhrál dvouhru Mastersu od triumfu Andyho Roddicka na Miami Masters 2010. Poprvé od sezóny 2004 zvítězili na více než třech událostech Mastersu v jediném roce hráči nepatřící do Velké čtyřky.

Poražený finalista Krajinović se jako 77. hráč žebříčku stal nejníže postaveným finalistou dvouhry jakéhokoli Mastersu od Andreie Pavela a Paris Masters 2003, rovněž jako prvním kvalifikantem ve finálovém duelu celé série od Jerzyho Janowicze opět na pařížském Paris Masters 2012.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení obdrželi volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
 Rafael Nadal (čtvrtfinále, odstoupil)
 Roger Federer (odstoupil)
 Marin Čilić (čtvrtfinále)
 Alexander Zverev (2. kolo)
 Dominic Thiem (3. kolo)
 Grigor Dimitrov (3. kolo)
 David Goffin (3. kolo)
 Pablo Carreño Busta (2. kolo)
 John Isner (semifinále)
 Sam Querrey (2. kolo)
 Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
 Kevin Anderson (2. kolo)
 Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
 Roberto Bautista Agut (3. kolo)
 Albert Ramos-Viñolas (2. kolo)
 Jack Sock (vítěz)
 Lucas Pouille ''(3. kolo)
}}

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 8-3
| RD1=Čtvrtfinále
| RD2=Semifinále
| RD3=Finále

|team-width=175

|RD1-seed1=1
|RD1-team1= Rafael Nadal
|RD1-score1-1=
|RD1-score1-2=
|RD1-score1-3=
|RD1-seed2=Q
|RD1-team2= Filip Krajinović|RD1-score2-1=w/o
|RD1-score2-2=
|RD1-score2-3=

|RD1-seed3=13
|RD1-team3= Juan Martín del Potro
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=77|RD1-score3-3=4
|RD1-seed4=9
|RD1-team4= John Isner|RD1-score4-1=6|RD1-score4-2=65
|RD1-score4-3=6|RD1-seed5=WC
|RD1-team5= Julien Benneteau|RD1-score5-1=77|RD1-score5-2=7|RD1-score5-3=
|RD1-seed6=3
|RD1-team6= Marin Čilić
|RD1-score6-1=65
|RD1-score6-2=5
|RD1-score6-3=

|RD1-seed7=
|RD1-team7= Fernando Verdasco
|RD1-score7-1=77|RD1-score7-2=2
|RD1-score7-3=3
|RD1-seed8=16
|RD1-team8= Jack Sock|RD1-score8-1=63
|RD1-score8-2=6|RD1-score8-3=6|RD2-seed1=Q
|RD2-team1= Filip Krajinović|RD2-score1-1=6|RD2-score1-2=62
|RD2-score1-3=77|RD2-seed2=9
|RD2-team2= John Isner
|RD2-score2-1=4
|RD2-score2-2=77|RD2-score2-3=65

|RD2-seed3=WC
|RD2-team3= Julien Benneteau
|RD2-score3-1=5
|RD2-score3-2=2
|RD2-score3-3=
|RD2-seed4=16
|RD2-team4= Jack Sock|RD2-score4-1=7|RD2-score4-2=6|RD2-score4-3=

|RD3-seed1=Q
|RD3-team1= Filip Krajinović
|RD3-score1-1=7|RD3-score1-2=4
|RD3-score1-3=1
|RD3-seed2=16
|RD3-team2= Jack Sock|RD3-score2-1=5
|RD3-score2-2=6|RD3-score2-3=6}}

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 

 Dolní polovina 
 3. sekce 

 4. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráčů 

 Kvalifikanti 

 Šťastní poražení 
  Peter Gojowczyk  Jevgenij Donskoj'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017